

Patronyme 

 Alphonse Chanteau (1874-1958), peintre français,
 Gabriel Chanteau (1874-1955), peintre français, frère jumeau du précédent.

Toponyme 

 Chanteau, une commune française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.